Grayson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Grayson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Grayson County (Texas) – okres státu Texas
 Grayson County (Virginie) – okres státu Virginie